Dukuhjeruk kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Dukuhjeruk, Indramayu, by, 
 Dukuhjeruk, Brebes, by, 

Robotskapade Indonesienförgreningar